Леопард 2 () — германский основной танк. 

Программа разработки этой боевой машины началась в 1970 году, и первый прототип был построен в 1972 году, а в 1976 году прототип Leopard 2 AV проходил сравнительные испытания вместе с прототипом Абрамса на Абердинском полигоне в США, первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года. Леопард 2 представляет собой изменение философии проектирования и скачок в развитии по сравнению с более ранним «Леопард» и его модификациями А1 — А5. Танк претерпев ряд усовершенствований с момента своего появления, и в различных модификациях, как и специальный танк на его базе, состоит на вооружении 19 армий мира,  многие из государств на его основе разработали свои собственные модификации танка. К началу 2015 года произведено более 3 600 основных танков этого типа, на 2017 год используется 2 516 единиц Leopard 2 в разных модификациях, стоят на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других государств.

История создания 

После создания танка «Леопард» в 1965 году в ФРГ фирмой Porsche начались работы по совершенствованию его конструкции, то есть его модернизация, параллельно с продолжением совместного проекта США и ФРГ MBT-70. Национальная немецкая танковая программа, получившая в 1967 году название «Позолоченный леопард», а затем — «Вепрь» (Keiler), привела к созданию в 1969 году двух прототипов, предназначенных для испытаний. С 1970 года шло производство прототипов фирмой Krauss-Maffei. В 1973 году перспективный танк получил современное название. Несколько прототипов «Леопарда-2» участвовали в сравнительных испытаниях с перспективным американским танком XM-1 на Абердинском полигоне, в ходе которых немецкий танк имел равенство по многим показателям, и превосходил по ремонтопригодности и запасу хода, однако уступал по кучности и точности стрельбы.

Конструкция 
«Леопард 2» имеет классическую компоновку, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевого отделения в средней и отделения управления — в лобовой частях машины. Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя — механик-водитель находится в передней части корпуса, командир танка, наводчик орудия (справа от орудия) и заряжающий (слева) находятся в башне.

Имеют комбинированную многослойную броню, защиту от ОМП, стабилизированное в двух плоскостях орудие, приборы ночного видения.

Вооружение всех танков, за исключением модели А6, состоит из 120-мм гладкоствольной пушки компании Rheinmetall длиной ствола 44 калибра, двух 7,62-мм пулемётов — спаренного с пушкой и зенитного, расположенного на крыше башни. Кроме того, на башне располагались блоки мортир, предназначенных для постановки дымовой завесы.
На танках постоянно модернизировалась броневая защита и системы управления огнём.

Броневой корпус и башня 
Башня и корпус сварные. Верхний лобовой лист корпуса имеет большой угол наклона. В конструкции бронекорпуса и башни используется комбинированная броня «третьего поколения», первоначально (1970-е гг.) созданная на базе брони типа «Чобхэм» и бортовые экраны из армированной резины. Внутренние поверхности боевого отделения танка покрыты тканевыми матами (подбоем) из высокопрочного арамидного волокна. Их назначение — уменьшение кинетической энергии и угла разлёта конуса заброневых осколков, образующихся при пробитии брони.

Вооружение 
Леопард 2 оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 фирмы Rheinmetall. Короткий ствол орудия упрощает стабилизацию при движении танка и облегчает его балансировку; также повышается точность стрельбы на ходу. Основными снарядами является БОПС DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. С пушкой спарен пулемёт MG3 калибра 7,62-мм. Ещё один MG3 находится в турельной установке на люке заряжающего. С 1998 года возможно применение БОПС DM-53 (2А5).

Rheinmetall разработал обновление для танков, позволяющее стрелять израильскими ПТУРами LAHAT.

Система управления огнём 
 Система управления огнём перерабатывает большое количество данных для стрельбы в различных вариантах. Для прицеливания и поражения цели наводчику надо только выбрать мишень и поставить на неё маркер. Обнаружить замаскированные цели помогает специальный датчик, реагирующий на их тепловое излучение.
 Способен вести огонь по движущийся цели, находясь в движении по неровной местности.

Средства наблюдения 

Основным прицелом наводчика является , разработанный фирмой Carl Zeiss, обеспечивающий двенадцатикратное увеличение цели. В прицеле совмещены лазерный и стереоскопический дальномеры. Дальность лазерного дальномера оставляет 6 миль (9,65 км). Комбинация двух дальномеров, использующих различные принципы для определения расстояния до цели, позволяет повысить достоверность и точность измерения. Наводчиком используется вспомогательный прицел — монокулярный перископический TZF-1A, аналогичный установленному на танке Леопард 1. У командира установлен панорамный перископический прицел PERI R17 (PERI R17A3 в версиях 2А5 и выше) со стабилизированной линией визирования и возможностью восьмикратного увеличения. Командир танка может самостоятельно наводить пушку, для чего применяется механизм синхронизации оптической оси прицела и оси ствола орудия. В тёмное время суток используются активные ИК приборы ночного видения и наблюдательные устройства с электронно-оптическими усилителями. В отличие от танка Леопард 1, ИК прожектор «Леопарда-2К» установлен стационарно и прикрыт башенной бронёй.

Средства связи 
Радиостанция цифровая SEM 80/90

Двигатель и трансмиссия 

Силовая установка объединена в единый конструкционный блок; в полевых условиях его можно заменить за 45 минут. Двигатель в МТО расположен вдоль корпуса танка, а между МТО и боевым отделением установлена огнеупорная перегородка. Танк имеет многотопливный V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель MB 873 мощностью 1500 л. с. при 2600 об/мин. Двигатель разработан и производится германской фирмой MTU, относится к дизелям предкамерного типа, имеет жидкостное охлаждение и турбонаддув. На двигателе размещены два турбокомпрессора и два охладителя надувочного воздуха, включенные в общую систему охлаждения. Воздух для питания двигателя поступает через два воздухозаборника, расположенные на крыше МТО и прикрытые сверху кормовой нишей башни, в два воздухоочистителя, закреплённые с двух сторон на двигателе и соединённые короткими патрубками с турбокомпрессорами. Воздухоочистители — двухступенчатые. Пыль, отфильтрованная на первой ступени, удаляется электровентиляторами.

Трансмиссия HSWL-354/3 фирмы  гидромеханическая с блокируемым комплексным гидротрансформатором, 4-ступенчатой планетарной коробкой передач и дифференциальным двухпоточным механизмом поворота с гидрообъемной передачей. Гидротрансформатор выключается с помощью блокировочного фрикциона.

Коробка передач состоит из трёх планетарных рядов с дисковыми тормозами, обеспечивающими включение I, II и III передач, и блокировочного фрикциона для включения IV передачи. Реверс включается с помощью фрикционных элементов; он даёт возможность быстрого переключения с переднего на задний ход в момент, когда танк ещё продолжает двигаться вперед (со скоростью не более 8 км/ч).

Ходовая часть 
Пробег танка до капитального ремонта установлен в 10 000 километров. В системе подрессоривания применена индивидуальная торсионная подвеска с фрикционными амортизаторами на 1, 2, 3, 6, 7 узлах и гидравлическими подрессорниками. Гусеница имеет обрезиненную беговую дорожку и съёмные резиновые подушки.

Серийное производство 

По итогам всех испытаний и конструктивных доработок в 1977 году было принято решение о производстве 1800 танков в пяти сериях для нужд Бундесвера; главным подрядчиком оставалась фирма Krauss-Maffei. В 1979 году он поступил на вооружение.

Производство танков Leopard 2: Германия — 2125 танков, Нидерланды — 445 танков, Швейцария — 380 танков, Испания — 219 танков, Греция — 170 танков, Швеция — 120, Катар — 62, Венгрия — 44. Всего произведено 3563 машины.

Модификации 

На машины первой серии (боевая масса составляла свыше 50 тонн) были установлены тепловизоры, однако они не были поставлены в срок, и их устанавливали на танки, уже находившиеся в эксплуатации. Получившим тепловизоры танкам было присвоено обозначение 2А1). В боекомплект входили бронебойные оперённые подкалиберные снаряды и фугасно-кумулятивные, предназначенные для поражения широкого спектра целей. 15 из 42 выстрелов хранились в укладке первой очереди, в кормовой нише башни под вышибной панелью; остальные находились слева от механика-водителя безо всякой защиты.

Танки второй и третьей серий, производившиеся в 1982—1984 годах, получили обозначение A2. В числе изменений было улучшение приборов наблюдения командира, прицела наводчика, изменение расположения боекомплекта, топлива в целях повышения безопасности и др.

Танки четвёртой серии, производившиеся в 1984—1985 годах, получили обозначение A3 и такие доработки, как: новая радиостанция, дополнительная защита боекомплекта и др.

В 1985—1987 годах производилась пятая серия машин, получивших самые серьёзные улучшения из предпринятых на тот момент: резкое увеличение бронезащиты башни, дополнительные меры по повышению выживаемости экипажа, введение усовершенствованного баллистического вычислителя в СУО, введение в боекомплект снарядов повышенной мощности. Масса Леопарда 2А4 возросла до 55 тонн.

В начале 1990 года в руководстве НАТО стал обсуждаться вопрос о начале работ над новым ОБТ для армий стран-участниц организации, который должен был сменить десять имеющихся на вооружении моделей танков различных производителей. Отдел сухопутных вооружений при штаб-квартире НАТО в Брюсселе составил до марта того же года тактико-техническое задание к новому танку по рекомендациям консультативной группы НАТО по вопросам военной промышленности (NIAG). В программе под названием «Единый танк» (common tank) приняли участие девять стран-участниц организации: Бельгия, Канада, Франция, Западная Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Великобритания и США. Четыре из перечисленных, а именно Франция, Западная Германия, Великобритания и США достигли договорённости о создании единой 140-мм танковой пушки к перспективному танку. Танк проектировался по классической «немецкой» схеме: отделение управления спереди, боевое отделение и башня посередине, моторно-трансмиссионное отделение в кормовой части, рассматривались различные варианты двигательной установки, моторно-трансмиссионной группы и подвески. Перспективный танк должен был помимо прочих отвечать такому требованию как универсальная ремонтопригодность, обеспечивать возможность перевооружения, заправки и ремонта в танкоремонтных мастерских любой страны НАТО, стандартизации программ подготовки танкистов и обслуживающего персонала. Тем не менее, вскоре после этого прекратила своё существование ОВД, а вслед за ней распался СССР и вопрос о региональной войне в Западной Европе, а вместе с этим и вопрос о разработке нового танка и 140-мм пушки к нему был снят с повестки дня, в связи с чем «Леопард-2» до сих пор выполняет роль ОБТ стран-участниц организации.

До 1992 года были построены три дополнительные партии танков, в целом аналогичных машинам пятой серии, и получивших то же обозначение.

В процессе производства трёх последних серий было принято решение о начале работ над проектами модернизации этих танков в связи появлением в Советской Армии новых танков, таких как Т-80Б. На основе опытной машины Komponentenversuchsträger в 1991 году было предложено несколько проектов, одному из которых под обозначением KWS II был дан ход; начиная с 1995 года началась модернизация танков 6—8 серий до уровня Леопард 2А5. Эти машины получили новый люк механика-водителя, обеспечивавший лучший обзор и уменьшение ослабленной зоны корпуса. Башня была существенно модернизирована: маска пушки полностью переработана, лоб и борта были прикрыты модулями разнесённой (предположительно, имеющей неэнергетические реактивные свойства) брони. Электрогидравлическая система стабилизации орудия была заменена на менее пожароопасную, полностью электрическую; наводчик получил модернизированный прицел, а командир — независимый тепловизор 2-го поколения, встроенный в панорамный прибор наблюдения; улучшились характеристики стабилизатора вооружения. Танк получил систему навигации GPS. Все эти мероприятия привели к увеличению массы до 59,5—62 тонн в зависимости от комплекта брони.
Наконец, часть танков модели 2А5 (225 ед.) с 2001 года модернизируются до уровня самого современного немецкого ОБТ, уровня Леопард 2А6.
Новый танк получил усиленное бронирование башни и дополнительную противоминную защиту. Главным отличием новой модели является орудие Rhl 120/L55 с увеличенной на 11 калибров (1320 мм) длиной ствола. Вместе со стволом выросли дульная энергия и начальная скорость снарядов, а, как следствие — их бронепробиваемость и дальность поражения. Не менее важен факт установки танковой информационно-управляющей системы. Масса танка возросла до 62 тонн.

В 2010 году на выставке  немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) продемонстрировала новую, восьмую модификацию танка Leopard 2, под названием Leopard 2А7 +.

Новая модификация танка представляет собой модульный пакет обновлений, с возможностью оптимизации под конкретные требования его заказчиков.
Нововведения Leopard 2А7+ по сравнению с Leopard 2А6:
 улучшена противоминная защита;
 накладные элементы, которые покрывают всю башню, лобовую часть корпуса и две трети борта для защиты от кумулятивных средств ближнего боя (типа РПГ-7), мин, самодельных фугасов, поражающих элементов кассетных боеприпасов, БОПС, противотанковых ракет с оптико-электронными, инфракрасными и лазерными системами наведения;
 реализация технологии «цифровая башня»;
 улучшение характеристик СУО для обеспечения возможности поражения цели первым выстрелом, особенно в движении;
 введение в конструкцию танка «командирского» тормоза, позволяет командиру танка в любой момент остановить танк;
 добавление в боекомплект танка современных снарядов — DM 11, это оперенный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном DM-53 (LKE II) длиной 570 мм, снабженный сердечником из сплава вольфрама (принят на вооружение в 1997 году), его модификация DM-53А1 и дальнейшее развитие DM 63, а также БПС DM-33 и программируемый фугасный выстрел DM-12;
 оснащение стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем вспомогательного вооружения;
 системы связи, позволяющей экипажу обмениваться информацией с взаимодействующими пехотными подразделениями;
 внедрение в конструкцию танка вспомогательной силовой установки, которая питает электроэнергией многочисленные электронные системы без необходимости включения основного двигателя: тем самым не только экономится моторесурс, но и снижается тепловая и акустическая заметность машины;
 установка оборудования, предназначенного для включения каждого основного боевого танка в единую автоматизированную систему тылового обеспечения: что значительно упрощает и ускоряет процесс обеспечения танковых подразделений боеприпасами, горючим и другим тыловым имуществом.

По боевой массе танк Leopard 2А7+ значительно превосходит предыдущую модификацию, его масса может достигать 70 тонн.
Leopard 2A4/Leopard 2A5 с короткой 120-мм пушкой (длина ствола 44 калибра) может быть переделан в Leopard 2А7+. Это финальная версия танка.

По состоянию на 2015 год всего было произведено 20 машин. Собственно, 20 машин являются переделанными бывшими Leopard 2А6 NL, и только при дополнительном финансировании будет проводиться дальнейшее переделывание имеющихся различных версий танка до 2А7+. Планируется не сохранять 2А6, а переделать в 2А7.

Компания Rheinmetall объявила, что  приступит к модернизации  68 танков «Леопард 2A4», 16 «Леопард 2A6» и 20 «Леопард 2A7» до стандарта 2A7V.

На выставке Eurosatory 2022 греческая компания EODH представила комплект модульной брони башни Aspis-NG танка Leopard 2A4 в варианте Leopard 2AX.

Зарубежные варианты модернизации танка 
Leopard 2PL - польский вариант модернизации танков Leopard 2A4, проводимых немецкой фирмой Rheinmetall. Был представлен на IDEX 2017.

Leopard 2A4M CAN - это модернизированный Leopard 2A4, находящийся на вооружении канадской армии.

Strv. 122 - шведская модернизация танка Leopard 2A5, находящаяся на вооружении армии Швеции

Машины на базе танка 
 учебный танк — вместо боевой башни установлена кабина с макетом пушки.
 Panzerschnellbrucke 2 — мостоукладчик
 Panzerschnellbrucke Leguan (Легуан) — мостоукладчик
 Bergepanzer 3 Büffel (Бюффель) — бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ)
 Bergepanzer 3A1 — обновленная модификация БРЭМ для использования в Афганистане
 Wisent 2 — БРЭМ, имеет модульную конструкцию, что позволяет переоборудовать ее из бронированной инженерной машины в бронированную ремонтно-эвакуационную и наоборот менее, чем за 5 часов.
 Panzerhaubitze 2000 — самоходная артиллерийская установка
 Leopard 2L — мостоукладчик для финской армии
 Leopard 2R — инженерная машина для финской армии

Сравнительная таблица ОБТ

На вооружении 

По состоянию на январь 2023 года, в арсеналах 13 европейских армий имеется более 2000 единиц танков Леопард-2. В том числе, 320 танков стоит на вооружении армии Германии, однако министерство обороны Германии не раскрывает информацию, какое количество из них находится в готовом к бою состоянии. По действующим правилам, передача танков в страны, не указанные в исходном контракте поставки, требует разрешения правительства Германии.

Примечание:
1 - 200 танков находятся на хранении, их подготовка требует времени
2 - 15 экземпляров в настоящее время модернизируются до версии 2А7
3 - 44 экземпляра версии 2А7 заказаны, но еще не доставлены
4 - 97 танков Леопард 2A4 должны быть модернизированы до версии 2A6
5 - Один версии 2A4 есть, 14 должны быть доставлены за счёт обмена
6 - Один версии 2A4 есть, 13 должны быть доставлены за счёт обмена 
 
 на 2016 год:
- 96 «Леопард 2SG»
- 61 «Леопард Revolution»
- 41 «Леопард 2A4»
- 4 BPz-3 Buffel
 на 2021 год:
- 62 «Леопард 2A7+»
 на 2016 год:
- 96 «Леопард 2SG»
- некоторое количество BPz Buffel
 на 2016 год:
- 20 BPz Buffel
 на 2023 год:
- 14 «Леопард 2A4»
 на 2016 год:
- 31 BPz Buffel
 на 2016 год:
- 131 «Леопард 2A4» (118 единиц и 22 единицы на запчасти поставлены из состава ВС Германии)
 на 2016 год:
- неизвестное количество «Леопард 2A7» (Германия согласилась поставить Саудовской Аравии 600—800 танков)

Бывшие 
  по состоянию на 2016 год:
 60 «Леопард 2A6» 8 мая 2011 списаны все стоявшие на вооружении танки
 
 Лицензию на производство «Леопард 2» в США получила корпорация FMC одновременно с контрактом на изготовление предсерийных моделей. «Леопард 2» американского производства составлял конкуренцию XM1 (будущему «Абрамсу») в 1976—1977 гг., проходил полигонные испытания, но по итогам соревнований был признан уступающим последнему и на вооружение не был принят

Потенциальные 
 
 25 января 2023 года правительство Германии анонсировало поставку Украине роты (14 штук) танков Леопард 2A6, а также дало разрешение на поставку (реэкспорт) танков Леопард 2 Украине из других стран. В тот же день Польша анонсировала поставку роты (14 штук) Леопардов 2А4, Норвегия — 8 Леопардов 2А4. 26 января Канада анонсировала поставку 4 танков Леопард 2А4. 8 февраля Португалия анонсировала поставку 3 Леопардов 2А6. 22 февраля официальные лица Испании заявили о поставке сначала 6 (министр обороны Маргарита Роблес), а потом 10 (премьер-министра Педро Санчес) танков Леопард 2А4. 23 февраля Финляндия анонсировала поставку 3 своих инженерных (противоминных) машин Леопард 2R. 24 февраля Швеция решила передать 10 танков Stridsvagn 122 (шведская версия Леопард 2А5), Германия — дополнительно 4 танка Леопард 2А6, Канада — дополнительно 4 танка Леопард 2. Общее число танков готовящихся к передаче Украине, составляет около 80.
 
 
 17 февраля 2023 года норвежское оборонное закупочное ведомство (Forsvarsmateriell) подписало контракт в Мюнхене с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на закупку для вооружённых сил Норвегии 54 основных танков Leopard 2A7 нового производства, с опционом на приобретение ещё 18 единиц для замены текущих 36 остающихся танков Leopard 2A4NO. Поставка 54 машин на сумму 19,7 млрд норвежских крон (1,928 млрд долларов США) намечена на 2026—2028 годы.

Боевое применение

Афганистан 
В ходе боевых действий в Афганистане было уничтожено 9 танков Leopard 2:
 6 танков Leopard 2 безвозвратно потеряла Дания в ходе боевых действий. Сколько всего было подбито не называлось. Погиб один член экипажа.
 3 танка Leopard 2 безвозвратно потеряла Канада в ходе боевых действий, ещё 15 «Леопардов» были выведены из строя, но позже отремонтированы.

Сирия 

Леопарды 2А4 используются Турцией в рамках . Подобное использование немецких танков вызвало недовольство в немецком обществе, впоследствии Германия отказалась от сделки по установке на турецкие танки современной противоминной защиты.

Во время операции «Щит Евфрата» по оценке журнала , в  участвовало 30 турецких танков «Леопард 2А4». Официальное число уничтоженных танков неизвестно. Точно известно как минимум о 8 повреждённых или уничтоженных «Леопардах 2А4». Предположительно, это число достигает 10. По оценке Polska Zbrojna, по крайней мере 6 из них были поражены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР Фагот или Конкурс), 3 были уничтожены самодельными взрывными устройствами (СВУ) или фугасами, а 1 был повреждён автомобилем-бомбой. Все попадания из ПТУР пришлись на боковые и заднюю стороны танка. По оценке Сергея Макарова на сайте Defence.ru, из тех же 10 танков ПТУР было повреждено — 5, 2 подорвались на минах, 1 был повреждён ракетой или минометной миной, у 1 было повреждено днище и 1 был захвачен.

Во время операции «Оливковая ветвь» 3 февраля 2018 года в Африне из ПТРК был подбит турецкий Леопард 2А4. Пять членов экипажа погибло.

Оценка проекта 
Leopard 2 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место.
Машина относится к дорогостоящим.
Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находятся на высоком мировом уровне. Последние модификации танка имеют защиту лба башни на самом высоком уровне.

В 2015 году The National Interest заявил что Leopard 2А7 можно считать лучшим танком в мире из всех находящихся на боевом посту, отмечая что Леопард 2 очень сбалансированный, прекрасно продуманный и сконструированный танк

В 2023 году Международный институт стратегических исследований отмечает что Leopard 2 «пожалуй, самый успешный из современных западных танков». По мнению экспертов IISS Leopard 2 от модификации 2A5 и выше, а также польская модификация Leopard 2PL даёт экипажу преимущество перед всеми российскими танками, кроме самых последних российских бронемашин из-за тепловизионной оптики командира к дополнению прицела наводчика

Эксперты британского Royal United Services Institute отмечают превосходство Леопардов всех модификаций над советскими танками Т-72 и Т-90, в частности в системе стабилизации орудия, что повышает точность при стрельбе в движении. Кроме того, боезапас Леопарда находится не в боевом отделении, а за перегородкой, что снижает риск подрыва при попадании, особенно при поражении танка в крышу башни

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 Подробно о защите Леопард 2А5 в большинстве проекций по зонам
 Испытание танка Leopard 2A7 вооруженных сил Дании/Test tank Leopard 2A7 // Оружие. Военная техника. Армия. 21 октября 2019.
 Ukrainian soldiers learn to use Leopard 2 tanks — Украинские экипажи проходят обучение . CBC News: The National, 9.03.2023 

Основные боевые танки
Танки Германии
Танки Войны НАТО в Афганистане
Танки по алфавиту
Танки с четырёхтактным дизелем